I-Klasse steht für:
 I-Klasse (Royal Navy), Schiffsklasse der britischen Royal Navy
 I-Klasse, Schiffsklasse der britischen Royal Navy, siehe Acheron-Klasse (1911)

Siehe auch:
 Klasse I (Begriffsklärung)
 Isuzu i-Serie, Automodell

Abkürzung